Johann Jakob Bernhardi
Mormyrus bernhardi
Mantella bernhardi
Desambiguação